Кисса:

 Кисса, Наталья Николаевна — советский Капитан дальнего плавания.
 Кисса Кройландский — отшельник Линдисфарнский, святой Католической церкви.

 Кисса (жанр) — эпический жанр.
 Кисса — река в России.

См. также 
 Киссасаари